

Pasolini è il nome di famiglia di Pier Paolo Pasolini (1922-1975), giornalista, intellettuale e cineasta italiano.

Biografie

Famiglia Pasolini 
 Giuseppe Pasolini (1815-1876), politico italiano
 Pier Desiderio Pasolini (1844-1920), politico e storico italiano, figlio di Giuseppe
 Carlo Alberto Pasolini (1892-1958), ufficiale italiano di fanteria, pronipote di Pier Desiderio e padre del citato Pier Paolo
 Guido Pasolini (1925-1945), partigiano italiano, figlio di Carlo Alberto e fratello di Pier Paolo
 Uberto Pasolini (1957-), produttore e regista cinematografico italiano, nipote di Luchino Visconti e discendente della famiglia Pasolini

Altri 
 Gastone Pasolini (1932-2016), politico e sindacalista sammarinese
 Giuseppe Pasolini Zanelli (1844-1909) – nobile e politico italiano
 Guido Pasolini dall'Onda (1880-1963) – imprenditore e politico italiano
 Maria Pasolini Ponti (1856-1938) – educatrice, storica e pubblicista italiana
 Renzo Pasolini (1938-1973), pilota motociclistico italiano

Cinema 
 Pasolini, un delitto italiano, film del 1995 di Marco Tullio Giordana sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini
 Pasolini, film del 2014 di Abel Ferrara sull'ultimo giorno di vita di Pier Paolo Pasolini

Altro 
 Palazzo Pasolini – edificio nel centro storico di Faenza